Prospect Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Prospect Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax.